Такмичење у бацању кладива за жене на Светском првенству у Едмонтону одржано је 6. и 7. августа 2001. Учествовале су 34 такмичарке а квалификациона норма је износила 67 m.

Освајачи медаља

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

Списак учесница

Легенда

Рекорди

Квалификације

Група А

Група Б

Финале

Извори 
 IAAF
 Резултати
 hammerthrow.wz

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном